Momence Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Momence Township (Illinois)
 Momence Township (Nebraska)